Арыскум — пустыня в Казахстане.
 Арыскум — одноимённое нефтегазовое месторождение в вышеозначенной пустыне.